Michael J. Fischer, informaticien américain (né en 1942)
 Johann Michael Fischer, architecte allemand 1692-1766) 
 Johann Michael Fischer, sculpteur allemand (1717-1801)